Des Lebens Würfelspiel – film del 1912 diretto da Adolf Gärtner
Des Lebens Würfelspiel – film del 1925 diretto da Heinz Paul